Aeroporto di Shanghai-Pudong – principale aeroporto di Shanghai situato a 30 km a sud-est della città
Aeroporto di Shanghai-Hongqiao – aeroporto secondario situato nella parte ovest dell'area urbana di Shanghai